Pristina — рід малощетинкових червів родини Naididae.

Посилання 
 Класифікація на ADW
 Класифікація на ITIS Standard Report Page 
 Зображення і класифікація на Encyclopedia of Life 

Гаплотаксиди
Роди кільчастих червів